Dit is een lijst van voetbaltrainers van ADO Den Haag.

Trainers ADO Den Haag 

ADO Den Haag
ADO Den Haag
Trainers